Antônio Bento pode se referir a:

 Antônio Bento (abolicionista)
 Antônio Bento (compositor)
 Antônio Bento (enxadrista)

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos